Gropen kan syfta på

 Gropen (ort) – en ort i Lekebergs kommun
 Gropen (roman) – en roman av Agatha Christie
Gropen (barnbok) – en barnbok av Emma Adbåge
 Gropen (film) – en film i regi av Kaneto Shindo
 Gropen (pjäs) – en pjäs av Kent Andersson med urpremiär 1976
 Kaptensgropen i Malmberget – en instörtningsdolin efter gruvbrytning
 Gropen, Småland – sjö i Eksjö kommun 
 Gropen, Skytteholm − dödisgrop nära Skytteholms herrgård på Ekerön i Ekerö kommun
 Gropen, Västmanland – sjö i Nora kommun
 Gropen, Vasa – en ö i Vasa, Österbotten
 Gropen, Houtskär – en sjö i Houtskär, Egentliga Finland
 Gropen, Kimitoön – en ö i Kimitoön, Egentliga Finland

Se även
Grop